Movers (englisch für: „Bewegende“) bezeichnet:
 Movers (Zürich), freie Tanztheatergruppe in Zürich 

Movers (deutsch ausgesprochen) ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Movers (1909–1989), deutscher Mediziner
 Franz Karl Movers (1806–1856), deutscher katholischer Theologe und Orientalist
 Johann Peter Movers (1695–1769), Oberalter

Siehe auch:
 Mowers
 Mover